

Sigle 
 Helsinki Music Company – etichetta discografica finlandese

Codici 
 hmc – codice ISO 639-3 della lingua huishui hmong centrale